Blish ist der Familienname folgender Personen:
 James Blish (1921–1975), US-amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller und Kritiker
 John Bell Blish (1860–1921), US-amerikanischer Marineoffizier und Waffenkonstrukteur

Siehe auch:
 Blish-Verschluss
 Blisch
 Plisch